Los anguiliformes (Anguilliformes) son un orden de peces teleósteos que incluye las anguilas, las morenas y los congrios. Tienen el cuerpo de forma alargada que semeja la de una serpiente, con especies tanto marinas como de río. Su nombre procede del latín anguilla, que significa anguila. Aparecen por primera vez en el registro fósil durante el Cretácico Medio.

Descripción

Las anguilas son peces muy alargados, cuya longitud varía desde  en la anguila de una mandíbula (Monognathus ahlstromi) hasta  en la morena gigante esbelta. El peso de los adultos oscila entre  y más de . Suelen tener la piel desnuda sin escamas, y cuando las tienen son tipo cicloide embebidas en la piel; la abertura de las branquias suele ser muy estrecha y desplazada hacia atrás en el cuerpo, tienen maxilares con dientes bien formados en toda la boca, todos tienen vejiga natatoria, unas especies tienen costillas y otras no.

No poseen aletas pélvicas ni el esqueleto de dichas aletas, y muchas especies también carecen de aleta pectoral, y en las que las tienen se sitúan en posición muy alta por encima del esqueleto, habiendo también perdido el hueso de conexión con este. La aleta dorsal y la anal están fusionadas con la caudal, formando una sola cinta que recorre gran parte de la longitud del animal. Las anguilas nadan generando ondas que viajan a lo largo de sus cuerpos. Pueden nadar hacia atrás invirtiendo la dirección de la onda.

La mayoría de las anguilas viven en las aguas poco profundas del océano y se entierran en la arena, el barro o entre las rocas. La mayoría de las especies de anguilas son nocturnas, por lo que rara vez se las ven. A veces, se les ve viviendo juntas en agujeros o "pozos de anguilas". Algunas especies de anguilas también viven en aguas más profundas en las plataformas continentales y sobre las laderas con una profundidad de . Solo los miembros de Anguilla habitan regularmente en agua dulce, pero también regresan al mar para reproducirse.

La anguila verdadera más pesada es el congrio común. Se ha informado que el tamaño máximo de esta especie alcanza una longitud de  y un peso de . Otras anguilas son más largas, pero no pesan tanto, como la morena gigante esbelta que alcanza .

Ciclo de vida 

La anguila nace en el Mar de los Sargazos (en formas llamadas "leptocéfalos") y se deja arrastrar por la corriente de uno a tres años hasta llegar al continente (América o Europa), donde se les llama angulas. Una vez allí remonta los ríos hasta los cursos altos, es allí donde desarrolla la gran parte de su vida. A la edad de 14 o 15 años se convierte en anguila plateada, su estómago se atrofia y sus reservas de grasa le sirven para bajar los ríos y conducirse de nuevo al Mar de los Sargazos para la reproducción y su posterior muerte.

Gastronomía 
Las anguilas poseen una carne sabrosa que le hace ser apreciadas en la gastronomía tradicional de muchos países, al igual que los congrios y muchos otros peces anguiliformes como manjar.

Sistemática 
Existen 15 familias agrupadas en tres subórdenes:
 Suborden Anguilloidei
 Familia Anguillidae -  anguilas de río.
 Familia Heterenchelyidae - anguilas de fango.
 Familia Moringuidae - anguilas fideo.
 Suborden Muraenoidei
 Familia Chlopsidae - morenas falsas.
 Familia Muraenidae - morenas comunes.
 Familia Myrocongridae
 Suborden Congroidei
 Familia Colocongridae
 Familia Congridae - congrios.
 Familia Derichthyidae
 Familia Muraenesocidae - congrios picudos o morenocios.
 Familia Nemichthyidae - anguilas tijera.
 Familia Nettastomatidae - serpentinas.
 Familia Ophichthidae - tiesos.
 Familia Serrivomeridae
 Familia Synaphobranchidae - anguilas branquias bajas.

Orden Anguilliformes incertae sedis:
 Especie Leptocephalus humbermariorum (Tommasi, 1960)

Referencias

Enlaces externos